Knödler ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Knödler-Bunte (* 1945), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Autor
 Friedrich Knödler (1920–1988), deutscher Künstler
 Günther Knödler (1925–1996), deutscher Fechter
 Ottheinrich Knödler (1930–2015), deutscher evangelischer Geistlicher

Siehe auch:
 Knoedler